Кали́нкин — русская фамилия. Известные носители:

 Калинкин, Александр Степанович (род. 1946) — советский боксёр, судья.
 Калинкин, Борис Тихонович (1913—1945) — лётчик, Герой Советского Союза, Народный герой Югославии.
 Калинкин, Виктор Петрович (род. 1960) — советский легкоатлет.
 Калинкин, Виталий Алексеевич (1925—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Калинкин, Георгий Алексеевич (1915—1983) — русский советский живописец.
 Калинкин, Иван Алексеевич (1935—2012) — советский эрзянский писатель, поэт, редактор.
 
 Калинкин, Николай Матвеевич (1904—1967) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.

Калинкина 
 Калинкина, Анна Васильевна (1903—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Калинкина, Прасковья Ивановна (1901—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Калинин
 Калинкин мост
 Калинкин переулок
 Калинкина деревня